Рольф Хо́ппе (; ) — немецкий актёр.

Биография 
Родился 6 декабря 1930 в городе Эльрихе, Германия в семье пекаря.

Окончил государственную консерваторию в Эрфурте. Был актёром в цирке Аэрос. С конца 50-х годов — на профессиональной сцене. Играл в театрах Лейпцига, Дрездена, Немецком театре Берлина. В 80-е годы неоднократно участвовал в Зальцбургском театральном фестивале, играл на сценах итальянских, швейцарских театров.

Дебют в кино — роль Портера в фильме «Теперь и в час моей смерти» (1963).
Стал популярным исполнителем в серии фильмов про индейцев киностудии «ДЕФА».

Самые известные фильмы, в которых играл Рольф Хоппе: «След сокола» (1968), «Три орешка для Золушки» (1973), «Даниэль Друскат» (1976), «Блеск Саксонии — Глория Пруссии» (1985) и «Фридрих Фрайхерр фон Тренк — Два сердца, одна корона» (2003).

Мировую известность Рольфу Хоппе принесла роль маршала Германа Геринга, которую актёр блистательно исполнил в оскароносном фильме режиссёра Иштвана Сабо «Мефисто» (1981).

Снимался в Италии. Исполнил роль профессора Рамонте в отдельных сезонах телесериала «Спрут» (1984—1999).

Рольф Хоппе — обладатель запоминающегося по тембру голоса, активно работал в сфере озвучивания, дубляжа, на радио и ТВ.

Рольф Хоппе жил в Вейссиге, Дрезден. С 1995 года — директор и художественный руководитель камерного театра Вейссиг, который размещен на бывшей ферме под Дрезденом.

Рольф Хоппе был награждён множеством премий: Национальная премия ГДР (1971), Премия в области искусства и литературы ГДР (1981), Премия ассоциации венгерских журналистов за роль в фильме «Мефисто» (1981), Саксонская премия им. Лессинга (1995), Премия ФРГ им. Адольфа Гримме (1998), Премия «Goldene Henne» — за творчество в целом (2005), Премия города Дрездена (2007).

Актриса  — дочь Рольфа Хоппе.

Фильмография 

  —  / Solange Leben in mir ist (ГДР)
  —  / Karla (ГДР)
  — Мне было девятнадцать / Ich war neunzehn (ГДР)
  — След Сокола / Spur des Falken (ГДР)
  — Белые волки / Weisse Wölfe (ГДР, Югославия)
  — Смертельная ошибка / Tödlicher Irrtum (ГДР)
  — Гойя, или Тяжкий путь познания / Goya — oder Der arge Weg der Erkenntnis (ГДР, СССР, Болгария, Югославия) — король Карл IV
  — Дело об убийстве Церник / Leichensache Zernik (ГДР) — Вернер Д. Беркманн
  — Эоломея / Eolomea (ГДР, СССР, Болгария) — профессор Оли Тал
  — Три орешка для Золушки / Tri orísky pro Popelku (Чехословакия, ГДР) — король
  — Апачи / Apachen (ГДР, Румыния, СССР) — капитан Бертон
  — Ульзана (ГДР, Румыния, СССР) — капитан Бертон
  —  / Hans Rockle und der Teufel (ГДР)
  — Между ночью и днём / Zwischen Nacht und Tag (ГДР, СССР)
 1975—1996 — Телефон полиции — 110 / Polizeiruf 110 (ГДР, ФРГ)
  — Бетховен — дни жизни / Beethoven — Tage aus einem Leben (ГДР)
  —  / Pugowitza (ГДР)
  — Мефисто / Mephisto (Венгрия, ФРГ, Австрия)
  — Сообщает Соня… / Sonya´s Report (ГДР) — фон Шлевиц
  — Весенняя симфония / Frühlingssinfonie (ФРГ) — Фридрих Вик
  — Женщины-врачи / Ärztinnen (ГДР, Швеция) — доктор Боэблингер
  — Магнат / Magnat (Польша)
  —  / Der Bruch (ГДР) — Бруно
  —  / Das Licht der Liebe (Германия)
  —  / Schtonk! (Германия)
  —  / Mario und der Zauberer (Германия)
 1994—2009 — Комиссар Рекс / Kommissar Rex (Австрия, Германия, Италия)
  — Спрут 7 / La Piovra 7 (Италия) — профессор Рамонте
  — Comedian Harmonists, фильм об одноимённой группе (Германия)
  — Пальметто / Palmetto (Германия, США)
  — Спрут 10 / La Piovra 10 (Италия) — профессор Рамонте
  —  / SOKO Kitzbühel (Австрия)
  — Тренк — Два сердца против короны / Trenck — Zwei Herzen gegen die Krone (Германия)
  —  / Alles auf Zucker! (Германия) — Эрнст Гинсберг
  — Визит старой дамы / Der Besuch der alten Dame (Германия, Австрия) — Георг Риманн

 Примечания 

 Литература 
 Гурков А. — Рольф Хоппе: считаю своим долгом (По материалам беседы с киноактером из ГДР Р. Хоппе) // Советская культура, 3 августа 1985. — стр. 7
 Ссылки 
 Реутова К.'' Рольф Хоппе: вся королевская рать // Germania-online.ru. 19.11.2018
 Немецкий сайт, посвящённый фильму «Три орешка для Золушки»

Киноактёры Германии
Члены Саксонской академии искусств